Reines Intervall bezeichnet in der Musik:
 in der musikalischen Stimmungslehre ein „unverstimmtes“, „nicht temperiertes“ Intervall, siehe Reine Stimmung
 in der Harmonik ein Intervall, das weder vermindert noch übermäßig ist, siehe Intervall (Musik) #Typen von Intervallen